Municipio de Burg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burg (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Burg (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.